Trygg är ett efternamn som förekommer i Norden och som i Sverige använts som soldatnamn.

Personer med efternamnet Trygg
 Alli Trygg-Helenius (1852–1926), finländsk lärare och nykterhetsivrare
 Bo Trygg (född 1941), kommunalpolitiker i Huddinge, moderat
 Carl Johan Trygg (1887–1954), träsnidare
 Marius Trygg (född 1976), norsk ishockeyspelare
 Mathias Trygg (född 1986)), norsk ishockeyspelare
 Mats Trygg  (född 1976), norsk ishockeyspelare
 Olof Trygg (1910–1993), skulptör
 Robin Trygg (född 1986), äventyrare och föreläsare

Svenska efternamn
Norska efternamn
Efternamn i Finland
Soldatnamn